Stavre kan avse:

Stavre, Bräcke kommun – en småort i Bräcke kommun
Stavre, Trollhättan – en stadsdel i Trollhättan
Stavre, Krokoms kommun – en by i Krokoms kommun nära Änge i Offerdals socken
Stavreviken – en tätort i Timrå kommun